A 30 905-ös számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közútszakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az M3-as autópálya és a 493-as főút (korábban 4105-ös út) csomópontjának egyik, egyirányú átkötő ága Ófehértó területén.

Ennél a csomópontnál az M3-as a 253+500-as és a 254+200-as kilométerszelvényei között jár, a 493-as útnak az autópálya-kereszteződés a 8+600-as kilométerszelvényénél található. A 30 905-ös számozást az az ág viseli, amely 4105-ös felől vezet nagyjából egyenesen Vásárosnamény irányában a sztrádára, amit a 254+200-as szelvénynél ér el. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 325 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 30 904-es Budapest felől, 30 906-os Vásárosnamény felől és 30 907-es Budapest felé.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2022. január 21.

Jegyzetek

30905
30905